São Paulo is een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Lisboa en telt 3521 inwoners (2001).

Plaats in Portugal